Torrejón bezeichnet:

 Torrejón de Ardoz, Stadt in der Region Madrid
 Torrejón de Velasco, Ort in der Region Madrid
 Torrejón el Rubio, Ort in der Region Caceres
 Flughafen Madrid-Torrejón, militärisch genutzter Flughafen in der Region Madrid

Torrejón ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Torrejón (* 1986), spanischer Fußballspieler
 Marta Torrejón (* 1990), spanische Fußballspielerin
 Tomás de Torrejón y Velasco (1644–1728), peruanischer Kapellmeister und Komponist